Plaats in Indonesië
 Telaga Tujuh (Langsa Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Langsa in de provincie Atjeh
 Telaga Tujuh (Labuhan Deli), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra